Парламентские выборы в ПНР состоялись 4 и 18 июня 1989 году. Это были первые полусвободные выборы, проведённые на альтернативной основе с участием несистемной оппозиции. На них большинство мест получила ПОРП.

Оцениваются как первые демократические выборы в послевоенной Польше.

В Польше именно 4 июня 1989 года считается днем фактического демонтажа социализма и перехода к демократии, несмотря на то, что в правительстве, сформированном по итогам выборов, ключевые посты оставались за членами ПОРП, а президент-коммунист Ярузельский находился у власти до конца 1990 года. Окончательно трансформация политического строя в Польше завершилась в ноябре 1991 года, когда прошли первые полностью свободные выборы нового парламента.

История 
Под давлением забастовок, международного давления и советской Перестройки, Правительство ПНР с 6 февраля по 5 апреля 1989 года провело переговоры с объединённой вокруг профсоюза «Солидарность» оппозицией. В результате переговоров был восстановлен Сенат, упразднённый в 1946 году, а в Сейме делались избираемыми на альтернативной основе 161 депутатское место. Остальные места распределялись по квотам между ПОРП и её союзниками. Сенат делался полностью свободно избираемым.

В итоге оппозиция получила в парламенте все избираемые места, за исключением одного мандата (Генрик Стоклоса) в Сенате.

Результаты выборов

Сейм

Сенат

Примечания 

Июнь 1989 года
Парламентские выборы в Польше
Польша
1989 год в Польше
Солидарность (профсоюз)